Perusia plena är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1909. Perusia plena ingår i släktet Perusia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
plena